Bergle ist der Name folgender Orte:

 Bergle (Bad Rippoldsau-Schapbach), Ortsteil von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Bergle (Biberach), Ortsteil von Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bergle (Ravensburg), Ortsteil von Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bergle (Gemeinde Murau), Ortsteil von Murau, Bezirk Murau, Steiermark

außerdem:
 Bergle (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Ortenaukreis, Baden-Württemberg